Le latin  désigne d'abord l'auge du maçon puis son contenu, distinction qui s'est perpétuée en français dans le mot mortier.

Nom commun 
Le mot mortier peut désigner :
 du mortier, mélange de liant (ciment, chaux, plâtre ou terre crue), de granulat fin dit charge et d'eau, utilisé en maçonnerie ;
 un mortier, ustensile servant à piler soit les ciments, soit des ingrédients en vue d'une préparation culinaire ou pharmaceutique ;
 un mortier, sorte de canon court, très mobile, à tir en cloche, tirant à courte distance ; par extension, également un pétard de gros calibre, utilisé dans les feux d'artifice ;
 un mortier, mélange de différents fromages (voir moretum) ;
 un mortier, sorte de bonnet porté par certains magistrats.

Patronyme 
Le patronyme français ou belge Mortier renvoie à l'origine d'une personne :
 d'après le mot mortier (du latin mortarium : terre marécageuse) ;
 d'après un lieu-dit ou village (voir la section « Toponyme »).

 Alfred Mortier (1865-1937), journaliste et écrivain français ;
 Antoine Mortier (1908-1999), peintre abstrait belge ;
 Arnold Mortier (1843-1885), journaliste, auteur dramatique et librettiste français ;
 Auguste Edouard Hippolyte Mortier (1879-1938), général français ;
 Édouard Mortier (1768-1835), maréchal de France en 1804 ;
 Erwin Mortier (né en 1965), écrivain belge d'expression néerlandaise ;
 Gerard Mortier (1943-2014), directeur d'opéra et metteur en scène belge ;
 Henri Mortier (1843-1894), membre du Conseil de la Commune de Paris en 1871 ;
 Hippolyte Mortier de Trévise (1835-1892),  de Trévise, fils de Napoléon Mortier de Trévise ;
 Julien Mortier (né en 1997), coureur cycliste belge ;
 Napoléon Mortier de Trévise (1804-1869),  de Trévise, fils du Maréchal Mortier ;
 Pierre Mortier (1882-1946), homme politique, journaliste, romancier et dramaturge français ;
 Pieter Mortier (1661-1711), cartographe et graveur néerlandais du  ;
 Roland Mortier (né en 1920), essayiste belge spécialiste du  ;
 Simone Mortier (née en 1964), triathlète professionnelle allemande.

Toponyme 

 Mortier, entité de Blegny.

 Mortier, entité de Bossuit, 
 Mortier, entité de Heule, 
 Mortier, entité de Kuurne, 
 Mortier, entité de Waregem, 
 Mortier, entité de Otegem, 
 Mortier, entité de Outrijve.

 Le Mortier, entité de Sonneville dans le département de la Charente ;
 Le Mortier, entité d'Espagnac dans le département de la Corrèze ;
 Le Mortier, entité de Marray dans le département d'Indre-et-Loire ;
 Mortier, entité de Marquillies (arrondissement de Lille) dans le département du Nord ;
 Mortier, lieu-dit de Pontcharra-sur-Turdine dans le département du Rhône.

Hydronyme 

 le Mortier, affluent de la Choisille et sous-affluent de la Loire.

Autres 
 Le boulevard Mortier, un des boulevards des Maréchaux à Paris, porte le nom du maréchal Mortier.

Voir aussi